Wieża 10 m indywidualnie kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2004. Eliminacje odbyły się 20 sierpnia, półfinał odbył się 21 sierpnia, finał zaś został rozegrany 22 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszone zostały 34 zawodniczki z 20 państw. Osiemnaście najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwanaście półfinalistek z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Australii Chantelle Newbery. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Chin Lao Lishi, trzecią zaś reprezentująca Australię Loudy Tourky.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004